Място под слънцето може да се отнася за:

 Място под слънцето, американски игрален филм от 1951 година на режисьора Джордж Стивънс.
 Място под слънцето, български игрален филм от 1986 година на режисьора Румен Сурджийски.
 Място под слънцето, британски телевизионен сериал.